L'Open de Houston de squash 2016 est l'édition 2016 de l'Open de Houston de squash qui se déroule du 12 au  à Houston. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 50 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont huit têtes de série, quatre joueurs qualifiés et une wild-card Shahjahan Khan.

La tête de série  Marwan El Shorbagy remporte la finale en s'imposant face à son compatriote Mohamed Abouelghar.

Dotation et points 
En 2016, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2015-2016 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

2016
Sport aux États-Unis en mai 2016
Squash en 2016